Sacrow kan syfta på:

 Sacrow, Potsdam – en stadsdel i Potsdam, Brandenburg, Tyskland
 Sacrows slott – ett slott i Potsdam
 Sacrow, Spreewaldheide – en ort i kommunen Spreewaldheide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Tyskland

Ej att förväxla med stadsdelen Sacro i Forst (Lausitz).